Billy Cox ist der Name folgender Personen:
* Billy Cox (Musiker) (* 1941), US-amerikanischer Bassist
 Billy Cox (Baseballspieler) (1919–1978), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Bill Cox
 William Cox